A Süsüke a Süsüke, a sárkánygyerek című magyar bábfilmsorozat főszereplője, amely a Süsü sorozat folytatása. Írója  Csukás István. A mű bábfilm és mesekönyv alakban jelent meg.

A történet pár évvel azután folytatódik, hogy Süsü elvette a sárkánylányt: megszületett Süsüke, Süsü első fia, akit ő maga tanít napról napra. Az értelmes és jóindulatú sárkánygyerek mindenkivel barátkozik: legjobb barátja a herceg.

Su~su~ke
Su~su~ke
Su~su~ke
Su~su~ke